Salgado kan som auktorsförkortning betyda:

 Leonardo J. Salgado
 José Maria Salgado
 Leonardo Salgado

Robotskapade auktorsförkortningar